Кле́вер па́шенный () — растение из рода Клевер, семейства Бобовые, подсемейства Мотыльковые.

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение, достигает в высоту 5—30 см.

Стебель — прямой, ветвистый.

Листья — синевато-зелёные, тройчатые, с линейно-продолговатыми листочками.

Соцветия — головки, округлые в начале цветения, позднее — цилиндрические. Цветки с мелким бледно-розовым венчиком. Венчик в длину равен чашечке или короче её. Чашечка — с мохнатоволосистыми зубцами.

Плод — односемянный боб.

Цветёт в мае — июне, плодоносит в июне — июле и позже.

Распространение и экология 
Распространен по всей Европе и Западной Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Растёт в сухих борах, на пашнях, вырубках, опушках, полях, обочинах дорог.

Значение и применение 
Крупный рогатый скот и лошади или совсем не поедают либо поедают только в молодом состоянии. До появления пушисто-мохнатых головок (соцветий) этот клевер с большой охотой и без вреда поедается овцами и особенно молодняком. В мае после появления соцветий клевер становится опасным для молодняка ягнят. У отдельных животных в сычуге при вскрытии можно насчитать несколько десятков шариков. Количество фитобезоаров в сычуге возрастает при жаркой сухой погоде и плохо организованном водопое. Случаи заболевания ягнят со смертельным исходом отмечены в нескольких хозяйствах Ставропольского края.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Клевер пашенный — Trifolium arvense L. 
  

пашенный
Флора Евразии